Samuel Johnson (schrijver)
 Samuel Johnson (voetballer)
 Samuel Johnson (acteur)